

Источник 
Населённые пункты Ковернинского района

См. также 
Список населённых пунктов Нижегородской области

Ковернинский район